Зала Урх (, род. , Любляна) — словенская шахматистка, международный мастер среди женщин (2020).

Биография 
Чемпионка Словении 2021 г.

В составе сборной Словении серебряный призёр командного чемпионата Европы среди девушек до 18 лет (2017, выступала за вторую сборную), участница Кубка Митропы 2019 г., двух онлайн-олимпиад (2020 и 2021 гг.).

Участница юниорского чемпионата мира 2018 г. Участница юношеского чемпионата мира 2019 г. (в категории до 18 лет; разделила 3—6 места, по дополнительным показателям уступила бронзовую медаль).

Участница личного чемпионата Европы 2021 г.

Победительница мужского международного турнира в Ньюкасле (2021 г.; среди участников были известные международные мастера П. Лардж и Р. Маккей).

Занимается под руководством гроссмейстера М. Шебеника.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Залы Урх в командном чемпионате Европы среди девушек до 18 лет 2017 года
 Выступления Залы Урх в чемпионате мира среди юниоров 2018 года 

Шахматисты Словении
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам